W Rumunii
 Costinești – gmina w okręgu Konstanca
 Costinești – wieś w okręgu Botoszany, w gminie Leorda
 Costinești – wieś w okręgu Konstanca, w gminie Costinești